In 1914/15 werd het twintigste Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Eimsbütteler TV werd kampioen. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vond er geen verdere eindronde plaats om de Noord-Duitse of nationale titel. Britannia 01 Hamburg veranderde de naam in Blücher 01 Hamburg omdat Groot-Brittannië de tegenstander was in de oorlog.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1914/15